Xiangda bezeichnet:

 Xiangda (Longling) (象达镇), Großgemeinde im Kreis Longling in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xangda (chinesisch Xiangda, 香达镇), Großgemeinde im Kreis Nangqên in der chinesischen Provinz Qinghai